Samdrup Jongkhar (district) - een district in Bhutan
Samdrup Jongkhar (plaats) - een plaats in Bhutan